Бучје може да се односи на:

 Бучје (Бор), насеље у општини Бор, Борски округ, Република Србија
 Бучје (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Бучје (Прибој), насеље у општини Прибој, Република Србија
 Бучје (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Република Србија
 Бучје (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Бучје (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Бучје (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Бучје (Пакрац), насеље града Пакраца, западна Славонија, Република Хрватска
 Бучје (Плетерница), насеље града Плетернице, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Бијело Бучје (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ

или

 Бучје (планина), планина у општини Ново Брдо, КиМ, Република Србија

Види још 
 Равно Бучје